Tre navi hanno portato il nome di Sovereign of the Seas:
 Sovereign of the Seas – nave da guerra da 112 cannoni della Royal Navy, varato nel 1637 e perduto per incendio nel 1696.
 Sovereign of the Seas – clipper varato nel 1852 e naufragato nel 1859.
 Sovereign, già Sovereign of the Seas – nave da crociera varata nel 1987.